Lampisang (Peukan Bada), een plaats in Indonesië
Lampisang (Suka Makmur), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing